HIS - Szpitalny System Informacyjny (ang. Hospital Information System)
 His – firma zajmująca się produkcją kart graficznych na bazie procesorów ATI
 His – dźwięk w muzyce
 His – miejscowość we Francji
 Home Internet Solution
 His – nazwa skrótowa histydyny